Ра́дмила Каракла́ич (; ) — югославская и сербская певица и актриса, народная артистка Югославии, народная артистка Сербии.

Биография 

Родилась в Белграде 8 октября 1939 года. Училась в Белградском университете на факультете западноевропейских языков. Русский язык учила в гимназии. Увлекалась пением и однажды приняла участие в конкурсе, после которого получила известность как певица. После окончания университета стала солисткой Белградского радио.

Как эстрадная певица была известна в СССР в 1960—1980-х годах. С гастролями Радмила Караклаич побывала во всех уголках бывшего Советского Союза – Москва, Ленинград, Алма-Ата, Махачкала, Баку, Новосибирск, Ростов-на-Дону…

В 1963 году получила первую премию на Международном фестивале в Италии.

В 1963 году выступила на «Голубом огоньке» с песней «Я тебя подожду». В 1965 году выступила на «Голубом огоньке» с песней «Ла Бамба».

В августе 1966 года на ежегодном фестивале «Мелодии Адриатики» в Югославии песня композитора Хегедушича «Бокельская ночь» и её исполнительница заняли I место.

В 1967 году большую популярность ей принесли песни, исполненные в фильме «Попутного ветра, «Синяя птица»». В 1970-х годах актриса снималась в телесериалах на югославском телевидении. Единственная представительница Югославии, выступившая с сольным концертом в Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке. В СССР выступала на фестивале «Песня года».

В 1973 году выступала в программе «Вам улыбаются звёзды».

В 1977 году состоялся сольный концерт Радмилы Караклаич в Ленинграде в БКЗ «Октябрьский».

Принимала участие в съёмках телефильма «Только один день» 1987 году с песней «Буду».

Выступала с эстрадным оркестром под управлением Богдана Димитриевича, в сопровождении Вокально-инструментального ансамбля «Золотые струны» под руководством Милеко Кашанина, с вокально-инструментальным ансамблем под руководством Петера Сама, с ансамблем «Контакт».

В 1990-х годах вследствие войн в Югославии прервала творческую карьеру и некоторое время работала начальником отдела внешних экономических связей международной компании на Кипре, занималась бизнесом. Затем Караклаич вернулась на эстраду, в 1999 году была членом  международного конкурса молодых исполнителей эстрадной песни в рамках фестиваля «Славянский базар в Витебске». В 1999 году Радмила Караклаич приняла участие в концерте «Золотой шлягер» в Могилёве в Белоруссии.

12 июня 2005 года прошёл концерт Аиды Ведищевой и Радмилы Караклаич в Нью-Йорке в зале «Millenium». В 2006 году принимала участие в программе «Мелодии дружбы — 2006».

В трудное для Югославии время Караклаич вместе с артистами югославской эстрады каждый день выходила на городскую площадь в Белграде и пела – так артисты поддерживали дух народа в военное время. На стенах ее дома до сих пор трещины от бомбежек.

Сейчас по-прежнему много гастролирует, особенно часто приглашения поступают из России, где певицу ждут и любят.

Певица признается, что очень любит русский язык, русскую культуру, что в числе ее любимых книг – русская классика, а в ее репертуаре есть песни на стихи Марины Цветаевой.

У Радмилы Караклаич богатый репертуар: это и английские, и французские, и итальянские, и американские мелодии.

Личная жизнь 

Первого мужа Радмилы Караклаич звали Драган.

После развода была в браке еще раз с Любомиром. От него есть сын Огнен, ди-джей.

Фильмография 
 1967 — Попутного ветра, «Синяя птица» / Dobar vetar «Plava ptico» — Джина Савич, педагог

Альбомы 

 Radmila Karaklajić Uz Kvartet Raše Đukića — Crvenkapica (1959)
 Anđelina, Zumba, Zumba (1963)
 Crne Oči (1964)
 Nada (1964)
 Радмила Караклаич / Эмил Димитров — Эсперанцо / Хопа-хоп (1965)
 Niko Mi Ne Može Suditi (1966)
 Поёт Радмила Караклаич (1967)
 Konji Zveri (1967)
 Radmila Karaklaici (1968)
 To Su Bili Dani (1968)
 Кони-Звери / Когда Ты Грустишь (1968)
 Pata Pata (1968)
 Поёт Радмила Караклаич (1969)
 Kralj Srca (1970)
 Džingl-Džengl (1971)
 Kuda Žuriš / Primi Me (1972)
 Arabela (1973)
 Чоколино (1973)
 Ti Ćeš Mi Se Vratiti (1973)
 Ljubavi! (1973)
 Радмила Караклаич (1973)
 Voleću I Sutra (1974)
 Posle Kiše Sunce Sija / Dođi Mi U Zagrljaj (1975)
 Все Для Тебя (1976)
 Za Ljubav Moraš Imati Dara / Posle Njega ‎(1977)
 Neću Više (1978)
 Radmila Karaklajić i ansambl «Duga» (1979)
 Радмила Караклаич* / Мики Евремович* — Югославская Эстрада ‎(Cass) (1979)
 Ciganske pesme (1981)
 Радмила Караклаич и ансамбль «Контакт» (Radmila Karaklajić and «Contact» ensemble) (1983)
 Медитеран (1983)
 Lude 60-te i nemirne 80-te (1984)
 Буду! (1987)
 Mi smo bili samo ljubav (1988)

Песни 

 «Ай дану-данай»
 «Анжелина»
 «Буду! (Маленький кораблик)» (С. Алиева — М. Танич)
 «Бирюзовые колечки»
 «Бокельская ночь»
 «Боррикито»
 «Будет всё в порядке»
 «Бьется сердце»
 «В пути»
 «Вечер без тебя»
 «Воскресенье»
 «Воспоминания»
 «Вот мои друзья»
 «Всё для тебя»
 «Главное - наша любовь»
 «Дай мне знак»
 «Две гитары»
 «Дорогой длинною»
 «Думбарада»
 «Если ты уйдёшь»
 «И в этом вся моя вина»
 «Истамбул - Константинополь»
 «Как много девушек хороших»
 «Когда ты грустишь»
 «Колючая роза»
 «Кони-звери»
 «Куда ты спешишь»
 «Ла Бамба»
 «Ледоход»
 «Любимый» (народная — Р. Караклаич)
 «Макароны»
 «Мне всё равно»
 «Моя земля»
 «Надо верить в чудо»
 «Медитеран»
 «Мой любимый»
 «Настанет день»
 «Наша дружба»
 «Не говори ни слова»
 «Не осуждай меня»
 «Не плачь, мой дорогой»
 «Неожиданная любовь»
 «Ночь и день»
 «Ой, да не будите»
 «Очи чёрные»
 «Падает снег» (С.Адамо)
 «Первая любовь»
 «Песня о Кострено»
 «Письмо Саше»
 «Просто любовь»
 «Прощайте, друзья»
 «Пусть говорят»
 «Разве ты не знаешь» (М. Живанович — Б. Каракаш)
 «Ручеёк»
 «С бубном и гитарой»
 «Сараево приглашает»
 «Светит месяц»
 «Селена твист»
 «Сердце на снегу» (А. Бабаджанян — Р. Караклаич)
 «Сингарелла»
 «Солнышко»
 «Тайна»
 «Твоя рука дрожит»
 «Тум-балалайка»
 «У нас, молодых»
 «Улыбнись»
 «Хочу жить»
 «Цветок верности»
 «Цыганские напевы»
 «Чайки за кормой»
 «Чоколино»
 «Шелкова косица»
 «Эй, до свидания!»
 «Эсперанцо»
 «Этот день»
 «Яблони в цвету»
 «Я стала сильной»
 «Я так больше не хочу»
 «Я тебя подожду»
 «Я уже не маленькая»
 «Taka takata»
 «Mammy blue»
 «Istambul»
 «Nada» (Esperanza)

Примечания

Ссылки 
 http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/euro/5957/bio/
 https://web.archive.org/web/20081022201924/http://www.echo-az.com/archive/2006_10/1434/kultura01.shtml
 http://www.day.kiev.ua/100903/
 http://novosti.ua/interview/39565

Певцы и певицы Сербии
Певцы и певицы Югославии